Privat est la forme méridionale d'un ancien nom de baptême et d'un patronyme qui représente le nom latin Privatus (adjectif privatus: particulier, privé). Il est notamment porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :

Patronyme 
 Privat de Mende, saint de l'église catholique, premier évêque historique du Gévaudan, martyr au .
 Louis Privat, maître maçon actif à Toulouse vers 1520-1554, constructeur notamment de l'Hôtel de Bernuy.
 Gilbert Privat (1892-1969), sculpteur
 Edouard Privat (1809-1887), fondateur de la librairie Privat en 1839
 Edmond Privat (1889-1962), journaliste et écrivain suisse
 Gilles Privat (1958-), acteur franco-suisse
 Grégory Privat (1984-), pianiste de jazz et compositeur français 
 Jo Privat (1919-1996), accordéoniste français 
 José Privat (1951-), pianiste français du groupe Malavoi
  Louis Privat (1843-1929), général français
 René Privat (1930-1995), coureur cycliste professionnel 
 Thibaut Privat (1979-), joueur de rugby français
 Colette Privat (1925-2021), femme politique française

Divers 

 Éditions Privat
 Privatdozent ou privat docent, position universitaire non rémunérée 
 Personnalité : Pierre Vigne (1670-1740), prêtre Lazariste, fondateur de la Congrégation du Très Saint Sacrement, béatifié en 2004 par le Pape Jean-Paul II

Homonymie

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme occitan